Sempé est un patronyme d'origine gasconne et béarnaise qui signifie « Saint Pierre » (Sant Pé ; cf. "Saint-Pée-sur-Nivelle", au Pays basque, département français des Pyrénées-Atlantiques), notamment porté par :

 Alain Sempé (19?-), chef opérateur du son français ;
 Antoine Sempé (1883-1922), homme politique français, député des Hautes-Pyrénées de 1919 à 1922 ; 
 Corinne Sempé (1970-), coureuse cycliste française ;
 Gabriel Sempé (1901-1990), athlète français ;
 Inga Sempé (1968-), designer et décoratrice française ;
 Jean-Jacques Sempé, dit Sempé (1932-2022), dessinateur et illustrateur français ;
 Pascal Sempé (19?-), entraîneur de football français ;
 Rémi Sempé (1818-1889), religieux, premier recteur des Sanctuaires de Lourdes.
 Skip Sempé (1958-), musicien américain.

Patronyme occitan